Seewald ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Seewald, Gemeinde im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Seewald (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Seewald bei Weidach (Gemeinde Leutasch), Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Seewald (Gemeinde Fontanella), Fraktion der Gemeinde Fontanella, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Naturschutzgebiet Seewald im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Seewald ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Seewald (* 1991), deutscher Mountainbiker
 Frauke Seewald (* 1961), deutsche Juristin, Richterin, Landgerichtspräsidentin
 Georg Seewald (1908–2000), deutscher Architekt
 Hanna Seewald (1899–1992), deutsche Fotografin und Pädagogin 
 Heinrich Seewald (1918–1999), deutscher Historiker und Verleger
 Hermann Seewald (1901–1977), deutscher Architekt, Gebrauchsgrafiker und Ausstellungsgestalter
 Justine Seewald (* 1972), deutsche Hörspielsprecherin
 Michael Seewald (* 1987), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Oswald Seewald (1918–1984), österreichischer Techniker und Politiker
 Otfried Seewald (* 1942), deutscher Hochschullehrer
 Otto Seewald (1898–1968), österreichischer Prähistoriker
 Peter Seewald (* 1954), deutscher Journalist und Autor
 Richard Seewald (1889–1976), deutscher Maler und Schriftsteller
 Saskia Montag-Seewald (* 1978), deutsche Gemmologin und Juwelierin
 Uta Seewald-Heeg (* 1962), deutsche Computerlinguistin
 Willy Seewald (1900–1929), brasilianischer Leichtathlet
 Wolfgang Seewald (1949–2021), deutscher Fußballtorwart

Seewald bezeichnet auch:
 Seewald Verlag, einen von Heinrich Seewald gegründeten deutschen Buchverlag

Siehe auch:
 Sewald